Jaya steht für:

 Jaya (Gottheit), eine indische Gottheit 
 Jaya (Werk), ein Werk der indischen Kamashastra-Literatur

Jaya ist der Familienname folgender Personen:

 Herwin Jaya (* 1985), indonesischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Jaja
 Lake Jaya